2014 Голяма награда на Малайзия е 16-о за Голямата награда на Малайзия и втори кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 30 март 2014 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Малайзия